Svetovni pokal v smučarskih skokih 1991 je dvanajsta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Svetovni pokal v poletih

Pokal narodov

Viri 
 

1991 v športu
1991